

Biografia 
Laureato in Lingue, Letterature ed Istituzioni dell'Europa Occidentale, Sezione Romanza, presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha insegnato Lingua e Letteratura francese negli Istituti superiori di II grado nelle province di Novara e Frosinone.

Le sue opere hanno contribuito allo studio del dialetto concernente le province di Latina e Frosinone, in collaborazione con il Prof. Ugo Vignuzzi e il Senatore Giuliano Vassalli.

Ha ideato La Dame de Fer-Le petit journal des lycéens, di cui ha curato l'ultimo numero nel 2001.

Negli ultimi anni di vita, durante i quali fu affetto da una cardiopatia, lavorò alla realizzazione della prima bozza del Dizionario del dialetto corenese Capabbàlle e caparràuthu la Serra.
Ha collaborato con giornali e riviste culturali, come Il Tempo, La Serra, Terra Nostra, Spazio Comune, Frammenti di cultura e arte.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il "Premio della Cultura" della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Premio "Luci di Ciociaria 1995".

Opere 
Poesia di un campionato di calcio (1980);
Poeti della Ciociaria (1984);
Una poesia per il Presidente Sandro Pertini (1986);
I dialetti della Ciociaria attraverso la poesia (1992);
Rapére la Serra (1997);
Paoluccio e la storia del calcio a Pontecorvo (1999);
Poesia del Liri (2002).

Ha scritto una decina di raccolte di poesie inedite, come:
Poesie sul lago;
Poesie piramidali;
I colori rossoblu (omaggio all'Arma dei Carabinieri).

Dialettologi
Studenti dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"